— уезд в Японии, расположенный на северо-востоке префектуры Ниигата. Площадь 37,99 км². Население 13 501 чел. (на 1 мая 2008 года). Плотность населения 358,33 чел./км².

Состав 
 посёлок Сэйро;
 посёлок Сибата (до 1 января 1947) — получил статус города;
 посёлок  Тоёсака (до 1 ноября 1970) — получил статус города, с 21 марта 2005 года часть города Ниигата;
 посёлок Тоёура (до 7 июля 2003) — поглощён городом Сибата;
 посёлки Ясуда, Суйбара и сёла Кёгасио и Сасаками (до 1 апреля 2004) — поглощёны городом Агано;
 посёлок Сиундзи и село Кадзикава (до 1 мая 2005) — поглощёны городом Сибата;
 посёлок Накадзё и село Курокава (до 1 сентября 2005) — поглощёны городом Тайнай.

Уезды префектуры Ниигата